Кубок ісландської ліги 2011 — 16-й розіграш, у якому брали участь команди Урвалсдейлда і Першого дивізіону Ісландії. Змагання складалося з двох етапів. Спочатку команди були розділені на три групи по 8 команд, потім кращі команди пройшли до плей-оф, де і визначили переможця. Титул вдруге у своїй історії здобув Валюр.

Календар

Груповий етап 
Матчі пройшли з 17 лютого до 16 квітня 2011 року.

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група С 

Результати

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|20 квітня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|21 квітня 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок ісландської ліги на futbol24  

2011
2011 у футболі